29. Mistrzostwa Świata w Biegach Górskich – zawody lekkoatletyczne, których gospodarzem była 8 września 2013 Krynica-Zdrój. Areną zmagań były zbocza Jaworzyny Krynickiej. Zawody towarzyszyły IV Festiwalowi Biegowemu Forum Ekonomicznego. 

Organizację mistrzostw przyznano Krynicy-Zdroju we wrześniu 2011 w Tiranie podczas mistrzostw świata w biegach górskich.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

2013 w lekkoatletyce
2013 w polskim sporcie
Lekkoatletyka w Polsce
Mistrzostwa świata w biegach górskich
Sport w Krynicy-Zdroju